Type steht für:

 Drucktype, siehe Letter
 Mehl-Type, im Lebensmittelrecht die Kennzeichnung des Mineralstoffgehalts von Mehl, siehe Mehl#Mehltypen
 Schreibmaschinentype
 Objekteigenschaft in Hypertext Markup Language (HTML)
 in Philosophie und Linguistik eine abstrakte Einheit, siehe Token und Type

TYPE steht für:
 ein internes Kommando von DOS-Betriebssystemen, siehe Liste von DOS-Kommandozeilenbefehlen

Type, namentlich:

 Chris Type (* 1981), britischer Skeletonpilot
 Type (Texas), Stadt in Texas

Siehe auch:
 Typ